Kostoly – skały na zboczu Hlavački w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Kostoly (pol. Kościoły) – szczyt w Tatrach Wysokich na Słowacji